

Geografia 

 San Firmino, frazione di Revello, in provincia di Cuneo

Santi 

 San Firmino di Amiens  (273 – 303),  primo vescovo di Amiens e martire, celebrato il 7 luglio;
 San Firmino di Satala (†304), martire in Armenia Minore con i suoi fratelli Ciriaco, Eros, Firmo e Orenzio, celebrato il 24 giugno; 
 Firmino di Amiens, abate, celebrato l'11 marzo ma di dubbia esistenza;
 San Firmino II di Amiens (V secolo), vescovo di Amiens, celebrato il 14 gennaio;
 San Firmino di Metz (†496), vescovo di Metz, celebrato il 18 agosto;
 San Firmino di Uzès (480 ca – 553), vescovo di Uzès dal 538 alla morte, celebrato l'11 ottobre;
 San Firmino di Viviers (VI secolo), vescovo di Viviers, celebrato il 29 marzo;
 San Firmino (o Fremino) di Verdun (†502), vescovo di Verdun, celebrato il 5 dicembre;
 San Firmino (o Fermano) abate (†1020), abate di Fermo, celebrato l'11 marzo

Musica 

 San Firmino, brano musicale di Sergio Endrigo del 1969, pubblicato sul 45 giri Lontano dagli occhi/San Firmino.

Note